Missionarie della dottrina cristiana - congregazione religiosa con casa generaizia all'Aquila 
 Missionarie della dottrina cristiana - congregazione religiosa con casa generaizia a Madrid